Яновицький — українське прізвище.
 Яновицький Григорій Олександрович (1897—1964) — український радянський архітектор.
 Яновицький Лев Олександрович (1918—2007) — радянський архітектор і містобудівник.
 Яновицький Костянтин Феодосійович (1918, село Антонівка Подільської губернії, тепер Хмельницького району Хмельницької області — ?) — український радянський партійний діяч.